Antonio Musch – compositore, organista e presbitero italiano
 Detlef Musch – ex cestista tedesco
 Joseph Musch – calciatore belga

Pagine correlate
 Müsch